Unter Chrysalis versteht man:

 ein Insekt in der Metamorphose, siehe Puppe (Insekt)
 einen IT-Dienstleister, siehe Chrysalis-Concepts
 ein Spielentwickler, siehe Chrysalis GameWorks
 einen Londoner Verlag für u. a. Musik, siehe Chrysalis Group
 eine Plattenfirma, siehe Chrysalis Records
 einen französischen Science-Fiction-Film, siehe Chrysalis – Tödliche Erinnerung
 eine Plastik, siehe Chrysalis (Plastik)
 das selbststartfähige Segelflugzeug Stemme S10
 eine Figur der Fernsehserie Mein kleines Pony (Original: My Little Pony)